Oldfield kan syfta på:

Astronomi
 5656 Oldfield - asteroid i huvudbältet

Personer

 Anne Oldfield (1683–1730), engelsk skådespelare
 Barney Oldfield (1878–1946), amerikansk racerförare
 Brian Oldfield (1945–2017), amerikansk kulstötare
 Clarence Oldfield (1899–1981), sydafrikansk löpare
 Jenny Oldfield (född 1949), engelsk författare
 Mike Oldfield (född 1953), brittisk rockmusiker
 Paul Oldfield (född 1966), brittisk pruttkonstnär
 Pearl Peden Oldfield (1876–1962), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Arkansas
 Sally Oldfield (född 1947), irländsk-brittisk sångerska och kompositör
 William Allan Oldfield (1874–1928), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Arkansas

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn